Spojení písmene E a číslice 38 může mít různé významy:

 Evropská silnice E38
 BMW řady 7 (E38)